In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale mongola. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate a marzo 2016.

Note

Collegamenti esterni

 
Mongolia